Rzut oszczepem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas VIII Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Kwalifikacje rozegrano 1 września, a finał 2 września 1966. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant ZSRR Jānis Lūsis, mistrz Europy z 1062. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu trzech zawodników z jedenastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rzut oszczepem mężczyzn